Облисі́ння, або алопе́ція – посилене випадіння волосся та недостатній ріст нового, втрата волосяного покриву. Причини різні, часто алопеція має невстановлену етіологію. Облисіння може свідчити про різноманітні негаразди в організмі, а також є серйозною психологічною проблемою саме по собі. Є кілька видів цього захворювання – найпоширенішою є анндрогенетична, рідше зустрічаються дифузійна та гніздова алопеції.

Андрогенетична 
Це найпоширеніший вид захворювання на який припадає 90-95% усіх хворих. Причиною андрогенетичної алопеції – генетично зумовлена негативна дія тестостерону на волосся. Механізм наступний – у фолікулах є фермент 5-альфа-редуктаза під впливом якого тестостерон переходить в активної форму – дігідротестостерон, який в свою чергу проникає у клітини фолікул викликаючи їх дистрофію. Дистрофовані фолікули вже не можуть вирощувати нормальне волосся яке стає тонким, коротким, втрачає колір, а через 10-12 років такі фолікули заростають і волосся взагалі перестає рости.

Оскільки в чоловіків у організмі більше тестостерону, то андрогенетична алопеція поширеніша серед них, що видно вже з назви, але і тестостерон і 5-альфа-редуктаза є також у організмі жінок, так що насправді, ця хвороба широко розповсюджена і серед них. Однак треба зауважити, що чутливість фолікул до тестостерону в різних людей різна. В жінок та чоловіків андрогенетична алопеція відрізняється клінічною картиною. В чоловіків чутливі до тестостерону фолікули зосереджені на тімені вздовж межі росту волосся, а в жінок розкидані рівномірно, тому в чоловіків формуються характерні лисини та залисини, а в жінок рідшає волосся в цілому.

На противагу тестостерону естроген сприяє росту волосся, подовжує життєвий цикл фолікул. Під час вагітності коли вміст естрогену в організмі жінок збільшується одночасно зростає і кількість активних фолікул, а отже і волосся. Після пологів поступово організм приходить в норму і вміст естрогену зменшується, а разом з цим і кількість активних фолікул це супроводжується випадання «надлишкового» волосся, що часто помилково сприймається як симптом захворювання або ознака виснаження.

Дифузійна 
У результаті загального збою циклів розвитку волосся воно починає сильно і рівномірно випадати на всій поверхні. В жінок подібне трапляється частіше ніж у чоловіків. Дифузійне облисіння є наслідком загальних негараздів у організмі та є їхнім симптомом, через що часом говорять про симптоматичну алопецію. Етіологія цього виду облисіння вкрай різноманітна від гормональних порушень до нервових зривів.

Є дві форми дифузійної алопеції – телогенова та анагенова. Перша поширеніша.

За телогенової алопеції більшість фолікул переходят в стан спокою (телогену) і перестають вирощувати волосся. Причинами цього можуть бути:
 різноманітні гормональні порушення 
 нервове перевантанження, стреси
 тривале вживання сильних ліків
 гострі захворювання, хірургічні операції тощо
 надміру суворі дієти

Анагенова алопеція виникає внаслідок отруєння, дії радіації тощо під впливом яких фолікули випадають ще в анагені не проходячи через катаген та телоген.

Оскільки за дифузійної алопеція фолікули не гинуть, то після зникнення причини захворювання за І-ІІІ квартали ріст волосся відновлюється.

Гніздова 
Це найрідкісніший різновид алопеції. Виникає одне, чи кілька округлих плям різного розміру, в яких випадає волосся. Ці зони зазвичай розташовані на волосистій частині голови, але трапляються і на бровах, підборідді, інших частинах тіла. Якщо хвороба розвивається, то такі плями збільшуються і часом з’єднуються утворюючи безволосу зону. Гніздова алопеція часто розвивається дуже стрімко, але нерідко так само швидко припиняється. Волосся на уражених місцях спершу росте тонким та депігментованим і лише пізніше — нормальним. Однак загалом гніздова алопеція у разі видужання зазвичай проходить без сліду, і волосяний покрив повністю відновлюється.

Етіологія захворювання незрозуміла. За спостереженнями можна виділити причини які частіше, ніж інші провокують гніздову алопецію: стрес, фізичні травми, інфекційні захворювання, генетична схильність. Деякі вчені вважають гніздову алопецію автоімунним захворюванням.

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20160304222424/http://www.duna.com.ua/show_bolezn.asp?kt=1805 
 http://medicina.ua/diagnosdiseases/diseases/639/2885/
 http://discos.org.ua/zabolev/alopecia-och.htm
 http://s.kma1.biz/oj7wEj/:wiki:wiki

Посилання 
Лисина // 

Шкірні захворювання
Симптоми захворювань